Florica: romániai település
Florica: keresztnév